Абзгильдин () — башкирская фамилия. Известные носители:

 Абзгильдин, Абрек Амирович (1937—2013) — советский и российский живописец, заслуженный деятель искусств ТАССР, заслуженный художник РФ (2002), член-корреспондент РАХ (2007).
 Абзгильдин, Джихангир Талхович (1875—1938) — мусульманский религиозный деятель, богослов, просветитель; ахун с 1912 года.
 Абзгильдина, Гашия Баязитовна (1910—1994) — советская актриса, народная артистка БАССР 1963.